Валяшко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Валяшко, Михаил Георгиевич (1907—1984) — советский геохимик, лауреат премии имени В. И. Вернадского (1963).
 Валяшко, Николай Авксентьевич (1871—1955) — советский ученый в области химии и фармации.